Vanni ist die Bezeichnung folgender geographischer Objekte:
 Vanni ist der Festland-Teil (ohne Jaffna-Halbinsel) der Nordprovinz auf Sri Lanka

Vanni ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Vanni (~1332–1413), italienischer Maler
 Evangelista Latino Enrico Vanni (1878–1962), italienischer römisch-katholischer Geistlicher und Kapuziner
 Francesco Vanni (1563–1610), italienischer Maler
 Giovanni Battista Vanni (1599–1660), italienischer Maler
 Lippo Vanni (14. Jahrhundert), italienischer Maler
 Luca Vanni (* 1985), italienischer Tennisspieler
 Manfredo Vanni (1898–1976), italienischer Hydrologe und Glaziologe
 Massimo Vanni (* 1946), italienischer Schauspieler
 Raffaello Vanni (1587–1673), italienischer Maler
 Raniero Vanni d’Archirafi (* 1931), italienischer Politiker
 Renata Vanni (1909–2004), US-amerikanische Schauspielerin
 Sam Vanni (1908–1992), finnischer Maler
 Simone Vanni (* 1979), italienischer Fechter
 Tim Vanni (* 1961), US-amerikanischer Ringer 
 Turino Vanni (14. Jahrhundert), italienischer Maler
 Vanna Vanni (1920–1998), italienische Schauspielerin

Sonstiges:
 Pizzi dei Vanni, Berg an der schweizerisch-italienischen Grenze
 Vanni Peak, Berg im Grahamland, Antarktika